Only Human, az At Vance ötödik stúdióalbuma
 Only Human (Cheryl Cole-album)
 Only Human (Cheryl Cole-dal))